«Видад» (;) или просто ВАК — марокканский футбольный клуб из Касабланки. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1937 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Мохаммед V», вмещающем 67 000 зрителей.

История 

Wydad Athletic Club — марокканский профессиональный спортивный клуб, расположенный в Касабланке. Основана 8 мая 1937 года Мохаммедом Бенджеллуном Туими.

WAC — самый известный и успешный клуб в Марокко, имеющий 20 титулов в чемпионате Марокко, 9 титулов в Кубке Марокко, 2 титула в Лиге чемпионов Африки, 1 Суперкубок Африки. Это единственный марокканский клуб, выигравший Кубок обладателей кубков Африки, первым победителем этого соревнования стал Суперкубок арабских стран, Кубок победителей UNAF, Кубок Независимости, Кубок Мохаммеда V. , и это первый марокканский клуб, выигравший Афро-азиатский кубок, Лигу чемпионов арабских стран, Лигу чемпионов UNAF и Суперкубок UNAF. Клуб получил почётные трофеи марокканского клуба XX века ФИФА в 2000 году, а также титул лучшего африканского клуба 2017 года по версии CAF Awards и лучшего арабского клуба 2017 года по версии Arab Best Award и одноимённое название от Global Awards.

История выступлений

Текущий состав 
По состоянию на январь 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения

Местные 
 Чемпион Марокко (22): 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1954/55, 1956/57, 1965/66, 1968/69, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1985/86, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2020/21, 2021/22

 Обладатель Кубка Марокко (9): 1970, 1978, 1979, 1981, 1989, 1994, 1997, 1998, 2001

Международные 
 Лига чемпионов КАФ (3)
 Победитель: 1992, 2017, 2021/22

 Кубок обладателей Кубков КАФ (1)
 Победитель: 2002

 Суперкубок КАФ (1)
 Победитель: 2018

 Клубный чемпионат Азии и Африки (1)
 Победитель: 1993

 Арабская лига чемпионов (1)
 Победитель: 1989

 Арабский Суперкубок (1)
 Победитель: 1990

Известные игроки 
  Азиз Будербала
  Бадр аль-Каддури
  Надир Ламьягри
  Нуреддин Найбет
  Баду Заки
  Халид Фухами
  Олег Таран
  Владислав Хахалев

 В 1990 в составе клуба чемпионом стал один из первых советских легионеров Олег Таран.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт о клубе 

Футбольные клубы Марокко
Спорт в Касабланке